TIF bezeichnet:

 den Flughafen Ta'if in Saudi-Arabien (IATA-Code)
 das Tagged Image File Format, ein Dateiformat zur Bildspeicherung
 Tier im Fokus, eine Schweizer Tierrechtsorganisation
 This Is Football, ein Fußballspiel

TIF